

Mitologia
 Marsia – figura della mitologia greca

Persone
 Marsia (356-294 a.C. circa) – storico macedone
 Marsia il Giovane (III secolo a.C.) – storico di Filippi

Altro
 Marsia – fiume dell'Anatolia
 Marsia – rivista letteraria italiana
 Marsia – frazione comunale della provincia di Ascoli Piceno, sede del comune di Roccafluvione
 Marsia – località sciistica abruzzese, in provincia dell'Aquila, posta sopra Tagliacozzo sulle pendici orientali del Monte Midia (1737 m s.l.m.) (Monti Carseolani)
 Marsia – nome medievale della cittadina di San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila.